A categoria até 46 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, que ocorreu na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, nos dias 15 e 16 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva
R - Venceu a competição pela parada do árbitro

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino